Георг Фридрих Краузе (; ,  — , ) — немецкий лесовод.

В 1800—1817 гг. занимал преподавательские и административные посты в области лесоводства в Берлине. Затем вышел в отставку и посвятил себя научной работе.

Среди основных сочинений Краузе:

 «Handbuch der mathematischen Forstwissenschaft» (1800)
 «Compendium der niederen Forstwissenschaft» (1806)
 «Compendium der höheren Fortswissenschaften etc.» (I часть, 1804)
 «Ueber die Ablösung der Servituten und Gemeinheiten in den Forsten» (1833, русский перевод В. Врангеля «О мерах отклонения недостатка в дереве и о лесосохранении в Германии», 1839).

Примечания

Литература 
 

Лесоводы Германии